Franken steht für:
 Franken (Ethnie), westgermanische Volksgruppe
 Franken (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kreuzfahrer, die im Sprachgebrauch des östlichen Mittelmeers verallgemeinert als Franken bezeichnet wurden
 Franken (Pilger), Pilger, die von jenseits der Alpen bzw. der Pyrenäen nach Italien und Spanien kamen
 Franzose, Eigenbezeichnung in der Zeit der Französischen Revolution, teilweise auch als „Neufranken“
 Angehörige verschiedener deutschen Studentenverbindungen, siehe Franconia
 Franci, römische kollektive Fremdbezeichnung für die Feinde Roms, Barbaren, Germanen
 Franci, im neuzeitlichen Sprachgebrauch des östlichen Mittelmeers die Mitteleuropäer, siehe Abendland
sowie:
 Franc, eine Münz- und Währungsbezeichnung aus Frankreich, welche sich auf andere Länder ausgeweitet hat
 Schweizer Franken (Fr./SFr./CHF), die Schweizer Währung
 Belgischer Franken (fr/BEF), die ehemalige Währungseinheit Belgiens
 Französischer Franc (FF/FRF), die ehemalige Währungseinheit Frankreichs
 Luxemburgischer Franc (Flux/LUF), die ehemalige Währungseinheit Luxemburgs
 Saar-Franken, nur im Saarland zwischen 1954 und 1959 gültige Münzen mit deutscher Aufschrift, die sich auf den französischen Franken bezogen.
 Goldfranken, eine internationale Verrechnungseinheit

Franken ist der Name folgender geographischer Objekte:

historisch:
 Fränkisches Reich, zwischen dem 5. und 9. Jahrhundert
 Herzogtum Franken, Stammesherzogtümer des ostfränkischen Reichs ab dem 10. Jahrhundert
 Fränkischer Reichskreis, im Heiligen Römischen Reich ab 1500
 Gau Franken, eine Verwaltungseinheit der NSDAP
Regionen:
 Franken (Region), eine Region in Deutschland
 Region Franken, ehemaliger Name der baden-württembergischen Raumordnungsregion Region Heilbronn-Franken
 Franken (Weinanbaugebiet), ein Weinanbaugebiet
Gemeinden, Orte:
 Franken (Haut-Rhin), Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Franken (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Franken (Sinzig), Ortsteil der Stadt Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Franken (Weißenstadt), Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Franken (Waldenburg), Ortsteil der Gemeinde Waldenburg, Landkreis Zwickau, Sachsen

Siehe auch:
 Franke, Francken, Fränken
 Franken-Siersdorf
 Silvaner (Frankenriesling, Frankentraube)